MEW steht für:
 Marx-Engels-Werke, die gesammelten Werke von Karl Marx und Friedrich Engels
 Märkisches Elektrizitätswerk, ehemaliges Energieversorgungsunternehmen
 MEW Mittelständische Energiewirtschaft Deutschland, Dachverband des unabhängigen Energiemittelstandes
 Müritz-Elde-Wasserstraße, eine Schifffahrtsstraße in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Elde#Müritz-Elde-Wasserstraße
 ein Kompressionsprogramm für ausführbare Programmdateien, siehe Liste von Datenkompressionsprogrammen#Liste von Packprogrammen zur Kompression von Programmdateien
 Manufacturer’s Empty Weight, Hersteller-Leergewicht oder Absolutes Leergewicht, siehe Flugzeuggewicht#Gewichtsdefinition
 Ministry of Economic Warfare, britische Regierungsbehörde im Zweiten Weltkrieg
 Mortgage Equity Withdrawal, eine zusätzliche Beleihung von bestehendem Wohneigentum
 Müritz-Elde-Wasserstraße
 Merowe Airport (IATA-Code), Flughafen von Merowe, Bundesstaat asch-Schamaliyya, Sudan

Mew steht für:
 Mew, eine dänische Indie-Rock-Band aus Hellerup

Mew ist der Familienname folgender Personen:
 Charlotte Mew (1869–1928), englische Dichterin
 Darren Mew (* 1979), britischer Schwimmer

mew steht für:
 Maaka (ISO-639-3-Code), eine der tschadischen Sprachen

Abkürzung